Лак (лакофарбові матеріали) — прозорі розчини природних або синтетичних плівкоутворювачів.

Прізвище 
 Елмер Лак () — канадський хокеїст.

Топонім

Лак - область в Кот-д'Івуарі

Лак() — село у Румунії, в повіті Мехедінць.

Лак — місто, штат Вісконсин
 Лак — селище, штат Вісконсин

Лак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Лак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї

Лак - регіон в Республіці Чад